

Площа Святого Марка — площа у південній частині м. Лінкольн

Площа Святого Марка — головна площа Венеції
 Площа Святого Марка — площа у м. Флоренція

Площа Святого Марка — площа у м. Познань

Площа Святого Марка — одна з головних площ м. Загреб

Див. також 
 Вулиця святого Марка.

Площі